Svenska mästerskapet i ishockey 1931 var det tionde svenska mästerskapet i Ishockey. IK Götas lag började känna av sin stigande ålder och lag som AIK och Södertälje SK som hade renodlade ishockeylag fick större framgångar. I SM-finalen 6 mars 1931 besegrade Södertälje SK Hammarby IF med 2–0.

Matchträd

Matcher
Kvalomgång
23 februari: Hammarby IF–Tranebergs IF 7–0
23 februari: Nacka SK–UoIF Matteuspojkarna 1–1
23 februari: Lilljanshofs IF–IFK Stockholm 3–1
25 februari: Nacka SK–UoIF Matteuspojkarna 3–0, omspel p.g.a. oavgjort i första matchen.

Första omgången
24 februari: AIK–Karlbergs BK 3–0
24 februari: Södertälje SK–IK Göta 5–0
25 februari: Hammarby IF–Lilljanshofs IF 4–0
27 februari: Djurgårdens IF–Nacka SK 2–1

Semifinaler
3 mars: Djurgårdens IF–Hammarby IF 1–2
3 mars: AIK–Södertälje SK 0–1

Final
6 mars: Hammarby IF–Södertälje SK 0–2

Se även
 Elitserien i ishockey 1930/1931
 Klass I i ishockey 1930/1931

Källor

1931 i Sverige
Ishockeysäsongen 1930/1931
1931